

Botanica
 Manzanita – arbusto sempreverde tipico delle zone nord-occidentali americane

Geografia 
 Manzanita – città dell'Oregon (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Manzanita – cantante spagnolo
 Manzanita – album discografico di Tony Rice (pubblicato a nome Tony Rice Unit) del 1979
 Manzanita – album discografico di Mia Doi Todd del 2005
 Manzanita – album degli Assemble Head in Sunburst Sound del 2014